Lieberkühn ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lieberkühn (1709–1769), deutscher Hof-Goldschmied und Zunft-Altmeister
 Christian Gottlieb Lieberkühn (~1730–1761), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Johann Christian Lieberkühn (1669–1733), deutscher Hof-Goldschmied und Zunft-Altmeister
 Johann Nathanael Lieberkühn (1711–1756), deutscher Mediziner, physiologischer Anatom und Physiker
 Nathanael Lieberkühn (1821–1887), deutscher Anatom
 Philipp Julius Lieberkühn (1754–1788), deutscher Pädagoge und Schriftsteller 
 Samuel Lieberkühn (1710–1777), deutscher evangelischer Theologe 

Siehe auch:
 Lieberkühn-Krypten, Einsenkungen in der Schleimhaut des Dünn- und Dickdarms
 Leverkühn
 Silke Leverkühne (* 1953), deutsche Malerin